Brandstatt heißen folgende geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Brandstatt an der Rott, Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstatt bei Isel, Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstatt (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brandstatt (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Brandstatt (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Brandstatt (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Brandstatt (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Brandstatt (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Brandstatt (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Brandstatt (Gemeinde Malta), Ortschaft von Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Brandstatt bei Au, Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Brandstatt bei Oed, Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Otterthal), Ortsteil von Otterthal, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Scheibbs), Katastralgemeinde der Stadt Scheibbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Brandstatt (Gemeinde Edt), Ortschaft von Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Haibach), Ortsteil von Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Lasberg), Ort bei  Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Piberbach), Katastralgemeinde von Piberbach, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Pupping), Ortschaft von Pupping, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Rohr), Ortschaft von Rohr im Kremstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde St. Konrad), Ort bei St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft von Weißenkirchen im Attergau und Ortslage von Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Weilbach), Rotte in der Ortschaft Kleinmurham, Gemeinde Weilbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Brandstatt (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Brandstatt (Gemeinde Thalgau), Ortsteil in Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Brandstatt (Gemeinde Krakau), Ortslage in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Brandstatt (Gemeinde Pinggau), Ortsteil von Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Brandstatt (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Brandstatt (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Brandstatt (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark
 Brandstatt (Gemeinde Stanz), Katastralgemeinde von Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Brandstatt (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Brandstatt (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Brandstätt
 Rodungsname – zur Namenkunde